Мишкинское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Мишкинское сельское поселение — в Аксайском районе Ростовской области.
 Мишкинское сельское поселение — в Шарканском районе Удмуртской Республики.